Пынзарены () — село в Фалештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Пынзарены, включающей также село Новые Пынзарены.

История 
Ранее назывался Пынзарены переименован в Пынзэрень в 1984 году.

География 
Село расположено на высоте 89 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пынзэрень проживает 1316 человек (635 мужчин, 681 женщина).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Гилецкий, Валерий Александрович (род. 1960) — религиозный и политический деятель Молдавии.

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района